Kerstan ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Kerstan (1941–2005), deutscher Keramiker
 Jens Kerstan (* 1966), deutscher Politiker von Bündnis 90/Die Grünen in Hamburg
 Johannes Kerstan (1926–1997), deutscher Mathematiker
 Karl Ludwig Ferdinand Kerstan (1847–1922), Maler und Schriftsteller
 Peter Kerstan (1939–2007), deutscher Kameramann und Dokumentarregisseur
 Siegfried Kerstan (1928–2017), deutscher Baptistenpastor 
 Thomas Kerstan (* 1958), deutscher Journalist